The New Tradition – piąty album autorski polskiego skrzypka jazzowego Adama Bałdycha nagrany we współpracy z izraelskim pianistą Yaronem Hermanem (ירון הרמן). Ukazał się 30 maja 2014 wydany przez niemiecką firmę fonograficzną ACT Records (numer katalogowy: ACT 9626-2). Album był nominowany do nagrody Fryderyka 2015.

Lista utworów 
Kompozycje: Adam Bałdych, z wyjątkiem: (3) Krzysztof Komeda, (6) Zbigniew Seifert, (7) Thomas Tallis i (9) H. Von Bingen.

Twórcy 
 Adam Bałdych - skrzypce, kompozycje, aranżacje
 Yaron Herman - fortepian, współaranżacja utworu "Canticles Of Ecstasy"
 Klaus Scheuermann - realizacja nagrań (utwory: od 1 do 3, 9)
 Łukasz Olejarczyk - realizacja nagrań (utwory: od 4 do 8)
 Siggi Loch - producent
 Philip Taaffe - okładka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Recenzja albumu w serwisie JazzPress.pl
 Recenzja płyty w serwisie JazzSoul.pl

Albumy muzyczne wydane w roku 2014
Albumy jazzowe